A magyar nyelv tűzkő néven nevez több olyan kőzetet és ásványt, amik egymással kőzet- és ásványtani kapcsolatban nincsenek. Ugyanakkor a nemzetközi geológiai nevezéktan a tűzkövet önálló megnevezésként is használja.

 Tűzkő, üledéktípus
 Kovakő - amorf szilíciumgélből keményedő üledékes kőzet
 Radiolarit - Szerves törmelékből álló üledékes kőzet
 Kvarc - Kriptokristályos kvarcváltozat

Biogén üledékek
Vegyi üledékek
Törmelékes üledékek